Poelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Poelmann (1567–1625), deutscher katholischer Pfarrer und Autor geistlicher Schauspiele
 Friedrich Poelmann (1913–1977), deutscher Arbeitsrichter, Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts